Múcio pode ser:
Múcio Cévola
Múcio Leão 
José Múcio Monteiro 
Múcio Teixeira 
Múcio de Castro 
Luís Roberto de Múcio 
Múcio José Reis 
Múcio Athayde
Múcio Salomão Bruck

Ver também 

Desambiguação